Kategoria Superiore 2017/2018 var den 79:e säsongen av Albaniens högstaliga i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Fshf.org 

Fotbollssäsongen 2017/2018
Säsonger av Kategoria Superiore
2017 i Albanien
2018 i Albanien